Триметилталлий — элементоорганическое вещество, простейшее алкилпроизводное таллия с формулой Tl(CH), бесцветные кристаллы, самовоспламеняется на воздухе.

Получение 

 Реакция хлорида таллия с метиллитием и иодистым метилом:

Физические свойства 

Триметилталлий — бесцветные кристаллы, которые самовоспламеняются на воздухе, реагируют с водой.

Разлагается со взрывом при нагревании выше 90°С.

Химические свойства 

 Энергично реагирует с водой:

Безопасность 
Как и все таллийорганические соединения, триметилталлий явно ядовит.

Литература 
 
 

таллия